{{Фильм
 |РусНаз      = Нападение помидоров-убийц
 |ОригНаз     = Attack of the Killer Tomatoes
 |Изображение = Attack of the Killer Tomatoes.jpeg
 |Размер      = 
 |Жанр        = комедияужасыфантастика
 |Режиссёр    = Джон Де Белло
 |Продюсер    = Джон Де Белло
 |Сценарист   = Джон Де БеллоКоста Диллон
 |В главных ролях      = 
 |Оператор    = Джон Калли
 |Композитор  = Джон Де Белло
 |Компания    =  Four Square Productions
 |Бюджет      = 90 тыс. $
 |Сборы       = 
}}
«Нападение помидоров-убийц» () — комедийный фильм ужасов в жанре «чёрного юмора» 1978 года производства США.

 Сюжет 
Из раковины восстаёт помидор, который зажимает некую домохозяйку в угол и убивает её. Чуть позднее полиция исследует тело погибшей, обнаруживая, что красная жидкость на ней — отнюдь не кровь, но… томатный сок.

Начинаются убийства людей помидорами. Администрация президента пытается убедить население, что опасности нет, а тем временем сам президент создаёт команду для борьбы с угрозой: руководитель — Мейсон Диксон, члены — специалист по маскировке Сэм Смит; военный водолаз Грег Колбёрн; олимпийская чемпионка СССР по плаванию Гретта Аттенбаум и десантник Уилбур Финлеттер.

Команда начинает всевозможными способами бороться с возникшей угрозой.

Вскоре Гретта убита. Генеральный штаб принимает решение бросить все Вооружённые силы на Западное побережье страны. Тем временем Диксон случайно обнаруживает, что на помидоры-убийц губительно действует некая поп-песня, поэтому он собирает оставшихся в живых людей на стадионе, куда вскоре начинается атака помидоров. Включив смертоносную песню через громкоговорители, Диксон уничтожает помидоры: люди давят беззащитные овощи ногами.

Фильм заканчивается тем, что морковь, растущая на Земле, довольно произносит: «Отлично, парни. Вы с ними справились…» (All right, you guys. They’re gone now).

 Ссылки на культурные явления 
 Фильм открывается титрами, повествующими о том, что «все смеялись, когда Хичкок в 1963 году показал, как птицы покорили человечество».
 Помидоры, нападающие на пловцов — пародия на фильм «Челюсти» (1975).
 В картине присутствуют пародии на известных личностей: Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Адольфа Гитлера — в них преображается специалист по маскировке Сэм Смит.
 Производство наклеек на бампер автомобиля «STP — Stop Tomato Program» — пародия на наклейки .

 Факты 
 В фильме присутствует сцена крушения вертолёта, которая первоначально не планировалась. Машина UH-12E авиакомпании  (стоимость 60 000 $) должна была просто приземлиться на поле, но задний винт зацепился за землю, что привело к неконтролируемому вращению аппарата вокруг вертикальной оси. Вертолёт загорелся, но пилот успел спастись, не получив серьёзных травм. Эта непредвиденная сцена «съела» бо́льшую часть бюджета.
 В 2008 году в издательстве  вышел комикс по мотивам фильма.
 Ремейк фильма был запланирован кинокомпанией Emmett/Furla Films на 2011 год. Продюсерами картины должны были стать Кент Николс и Дуглас СэрайнAllmovie Database 'The Attack of the Killer Tomatoes' (2009) http://www.allmovie.com/work/attack-of-the-killer-tomatoes-434083 .
 «Песня-убийца помидоров» «Puberty Love» в фильме была исполнена 15-летним подростком Мэттом Кэмероном — позднее он стал известным музыкантом: ведущим барабанщиком в группах «Soundgarden» и «Pearl Jam».
 Фильм полностью был снят в Калифорнии.

 Премьерный показ в разных странах 
 США — октябрь 1978
 Австралия — 26 декабря 1981
 ФРГ — 2 июня 1983
 Япония — 1995 (цензурированная версия)
Кроме того, фильм переводился на русский, португальский, польский, французский, испанский, шведский, итальянский и финский языки.

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Нападение помидоров-убийц на Turner Classic Movies''

Кинокомедии 1978 года
Фильмы ужасов 1978 года
Фильмы США 1978 года
Чёрные комедии США
Фантастические комедии США
Фильмы ужасов США
Комедийные фильмы ужасов